Jacot-Guillarmod ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Jacot-Guillarmod (1868–1925), Schweizer Topograf und Kartograf
 Jules Jacot-Guillarmod (1868–1925), Schweizer Himalayaforscher
 Robert Jacot-Guillarmod (1918–2011), Schweizer Metalplastiker

Siehe auch:

 Jacot